Марк Джон Да́глас Мессье́ (; род. 18 января 1961, Эдмонтон, Альберта) — канадский хоккеист, центральный нападающий. В НХЛ в 1979—2004 годах провёл 1756 матчей в регулярных чемпионатах (третье место в истории после Патрика Марло и Горди Хоу). По набранным очкам (1887) он занимает третье место в истории НХЛ вслед за Уэйном Гретцки (2857) и Яромиром Ягром (1921), а также второе место за Гретцки по набранным очкам в матчах плей-офф (295).
Обладатель шести Кубков Стэнли, пять из которых выиграл в составе звёздного «Эдмонтон Ойлерз» 1980-х вместе с Уэйном Гретцки, Яри Курри и другими. Ушёл из хоккея в 44 года, как говорит, потому что пропустил полтора года из-за локаута и не смог набрать форму.

В январе 2006 года перед матчем «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Эдмонтон» (5:4 ОТ) под своды арены «Мэдисон-сквер-гарден» был поднят свитер Марка Мессье под номером «11». Форвард отдал «Рейнджерам» 10 из 25 лет своей карьеры игрока, а в 1994 году привёл команду к победе в Кубке Стэнли.

Достижения 
 15 раз играл в Матче всех звёзд НХЛ — 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000 и 2004
 Финалист Кубка мира 1996
 Третье место в истории НХЛ по сыгранным матчам в регулярных чемпионатах (1756)
 Третье место в истории НХЛ по набранным очкам в регулярных чемпионатах (1887)
 Третье место в истории НХЛ по результативным передачам в регулярных чемпионатах (1193)
 Девятое место в истории НХЛ по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах (694)
 Второе место в истории НХЛ по заброшенным в меньшинстве шайбам в регулярных чемпионатах (63)
 Второе место в истории НХЛ по набранным очкам в матчах плей-офф (295)
 Второе место в истории НХЛ по заброшенным шайбам в матчах плей-офф (109)
 Второе место в истории НХЛ по результативным передачам в матчах плей-офф (186)
 Третье место в истории НХЛ по сыгранным матчам плей-офф (236)
 Первое место в истории НХЛ по шайбам в меньшинстве в матчах плей-офф (12)
 Закончил карьеру последним из тех, кто выступал в НХЛ в 1970-е годы, а также последним из тех, кто имел опыт выступлений в ВХА

Награды 
 Обладатель Кубка Стэнли: 1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 1994
 Обладатель «Харт Трофи»: 1990, 1992
 Обладатель «Конн Смайт Трофи»: 1984
 Обладатель «Лестер Пирсон Эворд»: 1990, 1992
 Победитель Кубка Канады: 1984, 1987, 1991
 Член Зала хоккейной славы в Торонто: 2007

Статистика 

* — звёздочкой отмечены сезоны завоевания Кубка Стэнли

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Список 100 величайших игроков НХЛ

Ссылки 
 

Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Конн Смайт Трофи
Обладатели Харт Трофи
Обладатели Тед Линдсэй Эворд
Игроки «Портленд Уинтерхокс»
Игроки «Хьюстон Аполло»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Аллея славы Канады
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»